Ислам в Монголии исповедуют около 5 % населения. Это в основном этнические казахи из западной провинции Баян-Улгий (88,7 % от общей численности населения провинции) и провинции Ховд (11,5 % от общей численности населения провинции). Кроме этого, можно найти небольшие казахские общины в различных городах и поселках Монголии.

История 
Самые ранние свидетельства об исламе в Монголии датируется 1254 годом, когда францисканец Гильом де Рубрук, посетив двор великого хана Мункэ в Каракоруме, заметил семь храмов «идолопоклонников» (вероятно, буддийских и даосских храмов) и две мечети. Таким образом, историки датируют приходом ислама в Монголию между 1222 и 1254 годом. Первое знакомство монголов с исламом произошло во время завоевания Афганистана Чингисханом. В 1222 г. на обратном пути в Монголию Чингисхан посетил Бухару в Мавераннахре.

Внук Чингисхана Берке принял ислам благодаря усилиям хорезмского дервиша Сайфуддина Дервиша и стал одним из первых монгольских правителей, принявших ислам. Другие монгольские ханы принимали ислам под влиянием жен-мусульманок. Позднее мамлюкский правитель Бейбарс укрепил связи с Золотой Орды и пригласил знатных монголов в Египет. Поездка в Египет значительно увеличило количество принявших ислам монголов. К 1330-м годам три четверти верхушки Монгольской империи были мусульманами.

Казахи-мусульмане начали заселять Джунгарию и горные районы Алтая в конце XIX века. Большинство казахов было кереитами и найманами. Многие казахи бежали от преследования царской России. После прихода к власти Богдо-гэгэна в 1911 г. казахам было разрешено поселиться в Ховде.

В 1940 году была создана провинция Баян-Улгий. Несмотря на высокую рождаемость в мусульманских семьях, во второй половине XX века наблюдается уменьшение численности мусульман в Монголии. В начале 1990-х годов прошла волна возвращения этнических казахов в независимый Казахстан.

Численность 
Наибольшее число мусульман наблюдается в западной части Монголии.

Примечания